Sommerfugl kan henvise til:

 Sommerfugl – insektorden med to par skælklædte vinger
 Sommerfugl (film fra 1980) – dansk kortfilm fra 1980 instrueret af Vlado Oravsky.
 Sommerfugl (film fra 2017) –  dansk børnefilm fra 2017 instrueret af Haesam Jakir
 Sommerfugl (musikalbum) – album fra  folkemusikgruppe Almune